Järvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järvtjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 702060-135569), sjö i Åre kommun, 
Järvtjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 702083-135552), sjö i Åre kommun, 
Järvtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Järvtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717455-172910), sjö i Skellefteå kommun,  (31,1 ha)
Järvtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718034-167957), sjö i Skellefteå kommun, 
Järvtjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,9 ha)
Järvtjärn (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (16,6 ha)
Järvtjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (5,53 ha)

Naturreservat
 Järvtjärn (naturreservat) – ett naturreservat i Vindelns kommun 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn